Polaris Music Prize — музыкальная награда, которая ежегодно вручается полноформатному альбому, выпущенному канадским исполнителем, за художественные достоинства вне зависимости от жанра, объёма продаж и лейбла. Премия была учреждена в 2006 году с денежным призом в размере 20 000 канадских долларов; в 2011 году он вырос до 30 тысяч. Спонсорами премии являются Sirius Satellite Radio, Правительство Канады, FACTOR, Slaight Communications, Radio Starmaker Fund, MuchMusic, Steam Whistle Brewing и The Drake Hotel. Церемония вручения транслируется в прямом эфире по Sirius Satellite Radio и в режиме онлайн на сайте CBC Radio 3, а видеозапись транслируется в прямом эфире на MuchMusic.com и демонстрируется по телеканалу MuchMusic.

Учредители премии определяют членов жюри, в состав которого входят более двухсот канадских музыкальных журналистов, блогеров и работников вещания. Для обеспечения беспристрастного результата никто, связанный прямым финансовые отношения с исполнителями, не имеет право стать членом жюри. Сама организация является зарегистрированной, некоммерческой корпорацией. Члены жюри выбирают пятёрку лучших, по их мнению, канадских альбомов, выпущенных в прошлом году, и расставляют их в таблице голосования; при этом первому месту присуждается пять баллов, второму — четыре балла и т. д. На основе этих баллов составляется так называемый «длинный список» из 40 номинантов, который оглашается в середине июня и отправляется к членам жюри, и они вновь голосуют по той же схеме, после чего составляется «короткий список» из десяти пластинок и публикуются в начале июля. Небольшая группа из 11 членов жюри («Большое жюри») определяет лауреата в зависимости от того, как выступили номинанты непосредственно на церемонии вручения, проходящей в Торонто в конце сентября.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные премии Канады
Награды по алфавиту